Судако́в (Судакова) — русская фамилия. Происходит от некрестильного имени Судак. Такие «рыбные» имена бытовали на Руси, особенно в дохристианскую эпоху. Также судаком могли назвать не в меру разговорчивого человека (от глагола «судачить»).

Известные носители 
 Судаков, Александр Иванович (1851—1914) — ректор Императорского Томского университета, ординарный профессор по кафедре гигиены.
 Судаков, Алексей Акимович (1868—1937) — российский ресторатор, владелец ресторанов «Яр» в Москве и «Медведь» в Санкт-Петербурге.
 Судаков, Анатолий Владимирович (в монашестве Варсонофий; род. 1955) — епископ РПЦ, митрополит Саранский и Мордовский, постоянный член и секретарь Священного Синода.
 Судаков, Андрей Константинович (род. 1972) — горный инженер.
 Судаков, Арсений Тимофеевич (1817—1883) — протоиерей РПЦ, магистр богословия и духовный писатель.
 Судаков, Вадим Борисович (1930—2017) — советский и российский инженер-гидротехник.
 Судаков, Валерий Васильевич (1942—2014) — российский учёный, доктор наук, ректор Вологодского института развития образования.
 Судаков, Владимир Константинович (1921—1999) — советский гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Судаков, Геннадий Владимирович (род. 1952) — советский и российский артист балета, лауреат премии «Золотой софит».
 Судаков, Георгий Викторович (род. 2002) — украинский футболист.
 Судаков, Гурий Васильевич (род. 1940) — филолог, председатель Законодательного Собрания Вологодской области.
 Судаков, Евгений Борисович (род. 1963) — советский боксёр, судья, тренер, спортивный функционер.
 
 Судаков, Илья Яковлевич (1890—1969) — российский и советский актёр.
 Судаков, Константин Викторович (1932—2013) — советский, российский нейрофизиолог.
 Судаков, Михаил Павлович (1920—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Судаков, Николай Александрович (1922—2013) — советский ветеринар.
 Судаков, Олег Михайлович (род. 1962) — российский рок-музыкант.
 
 Судаков, Станислав Николаевич (1934—2009) — советский футболист.
 Судаков, Фёдор Павлович (1897—1941) — советский военачальник, генерал-майор.

Составные фамилии 
 Судаков-Билименко, Георгий Петрович (1900—1937) — ректор Московского авиационного института, директор Высшего Аэромеханического училища (ВАМУ).

Судакова 
 Судакова, Ирина Сергеевна (род. 1982) — российская шахматистка, гроссмейстер.
 Судакова, Марина Владимировна (род. 1989) — российская гандболистка.

Примечания